Anáhuac kan syfta på:
 Anahuac, det ursprungliga namnet på det forna kungariket Mexiko.

Geografi

Mexiko 

 Anahuac, Pueblo Viejo, 
 Anáhuac, Jáltipan, 
 Anáhuac kommun, Nuevo León, 
 Ciudad Anáhuac, ort i Anáhuac kommun, 
 Anáhuac, Chihuahua, Cuauhtémoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar